Sorgo – pianta erbacea
Sorgo rosso, romanzo di Mo Yan
Sorgo rosso, film di Zhāng Yìmóu del 1987, tratto dal romanzo e vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 1988
Sorgo – famiglia del patriziato di Ragusa di Dalmazia